Хонджон () — 14-й правитель корейского государства Корё, правивший в 1094—1095 годах. Имя — Ук ().

Посмертные титулы — Консан чонби хве-тэван.

Примечания

Литература 
 
 
 

Правители Корё